Kubanka steht für:

 Kubanka, traditionelle Kopfbedeckung in Russland und im Donbass
 Kubanka (Kisilka), Fluss in Nordossetien-Alanien (Russland), fließt über Kisilka und Fiagdon in den Ardon
 Kubanka (Oblast Odessa), Dorf in der Ukraine
 Kubanka (Oblast Saratow), Siedlung städtischen Typs in Russland
 Kubanka (Perewolozki Rajon, Oblast Orenburg), Dorf in Russland
 Kubanka (Tozki Rajon, Oblast Orenburg), Siedlung städtischen Typs in Russland
 Kubanka (Region Altai), Dorf in Russland